Пищулино — название населённых пунктов.

Россия 
 Пищулино — село в Елецком районе Липецкой области.
 Пищулино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Пищулино — деревня в Калининском районе Тверской области.